Бобби Рэй Грин (; 9 сентября 1986, Сан-Бернардино) — американский боец смешанного стиля, представитель лёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2008 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Strikeforce, Affliction, KOTC, владел титулами чемпиона KOTC в лёгком и первом полусреднем весе.

Биография 
Бобби Грин родился 9 сентября 1986 года в городе Сан-Бернардино штата Калифорния. Во время учёбы в старшей школе в Фонтане серьёзно занимался борьбой, имел некоторые успехи, в частности занимал второе место на первенстве штата.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в январе 2008 года, победил своего первого соперника нокаутом в третьем раунде. Дрался в различных небольших промоушенах, в течение года одержал восемь побед, в том числе за один вечер выиграл турнир-восьмёрку WFC в Мексике и затем стал чемпионом организации TFA в лёгкой весовой категории.

В 2009 году выступил на втором (и последнем) турнире промоушена Affliction Entertainment, где в концовке первого раунда проиграл сдачей Дэну Лозону, попавшись в удушающий приём сзади. При этом рефери снял с Грина два очка, а портал Sherdog назвал этот бой одним из грязнейших за последнее время.

Два следующих года активно выступал в калифорнийской организации King of the Cage, в общей сложности провёл здесь семь поединков, из которых выиграл шесть. Владел титулами чемпиона KOTC в лёгкой и первой полусредней весовых категориях.

Strikeforce 
Имея в послужном списке пятнадцать побед и только четыре поражения, в 2011 году Бобби Грин привлёк к себе внимание крупной американской организации Strikeforce и подписал с ней контракт на четыре боя. Изначально должен был дебютировать здесь в поединке с представителем Бразилии Милтоном Виейрой, но позже ему в соперники дали другого бразильца Жесиаса Кавалканти, которому он уступил в довольно близком бою раздельным решением судей.

Тем не менее, в дальнейшем выступал в организации весьма успешно, взяв верх над всеми четырьмя предложенными ему соперниками.

Ultimate Fighting Championship 
Когда в 2013 году Strikeforce перешёл под контроль более крупного промоушена Ultimate Fighting Championship и прекратил свое существование, Грин автоматически перешёл к новому работодателю. Дебютировал в октагоне UFC с победы сдачей над Джейкобом Волкманном, получив при этом награду за лучший приём вечера. Далее выиграл у таких известных бойцов как Джеймс Краузе, Пэт Хили и Джош Томсон, одержав восемь побед подряд.

Его впечатляющая победная серия сменилась чередой поражений в 2014 году после проигрыша единогласным решением бразильцу Эдсону Барбозе. В 2016 году Грин оказался в нокауте во время поединка с соотечественником Дастином Пуарье, а в 2017 году раздельным судейским решением потерпел поражение от россиянина Рашида Магомедова.

16 декабря 2018 года на своём аккаунте Инстаграм объявил о завершении карьеры бойца.

Статистика в профессиональном ММА 

| Поражение 
|align=center|29-14-1
|Дрю Добер
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Каннонье vs. Стрикленд
|
|align=center|2
|align=center|2:45
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center|29-13-1
|Ислам Махачев
|TKO (Удары руками)
|UFC Fight Night: Махачев vs. Грин
|
|align=center|1
|align=center|3:23
|Лас-Вегас, Невада,США
|
|-
|Победа
|align=center|29-12-1
|Насрат Хакпараст
|Единогласное решение
|UFC 271
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Хьюстон, Техас, США
|
|-
|Победа
|align=center|28-12-1
|Эл Яквинта
|TKO (удары)
|UFC 268
|
|align=center|1
|align=center|2:25
|Нью-Йорк, США
|
|-
|Поражение
|align=center|27-12-1
|Рафаэль Физиев
|Единогласное решение
|UFC 265
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Хьюстон, Техас,США
|
|-
|Поражение
|align=center|27-11-1
|Тиагу Мойзес
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Hall vs. Silva
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|27-10-1
|Алан Патрик
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Waterson vs. Hill
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|26-10-1
|Ландо Ванната
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Brunson vs. Shahbazyan
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|25-10-1
|Клей Гвида
|Единогласное решение
|UFC on ESPN: Blaydes vs. Volkov
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|24-10-1
|Франсиску Триналду
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Błachowicz vs. Jacaré
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
|Поражение
|align=center|24-9-1
|Драккар Клозе
|Единогласное решение
|UFC on Fox: Lee vs. Iaquinta 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Милуоки, США
|
|-
|Победа
|align=center|24-8-1
|Эрик Кох
|Единогласное решение
|UFC on Fox: Jacaré vs. Brunson 2
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Шарлотт, США
|
|-
|Ничья
|align=center|23-8-1
|Ландо Ванната
|Раздельное решение
|UFC 216
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|23-8
|Рашид Магомедов
|Раздельное решение
|UFC on Fox: Johnson vs. Reis
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Канзас-Сити, США
|
|-
|Поражение
|align=center|23-7
|Дастин Пуарье
|KO (удары руками)
|UFC 199
|
|align=center|1
|align=center|2:53
|Инглвуд, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 23-6
| Эдсон Барбоза
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Edgar vs. Swanson
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Остин, США
|
|-
| Победа
| align=center| 23-5
| Джош Томсон
| Раздельное решение
| UFC on Fox: Lawler vs. Brown
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Хосе, США
|
|-
| Победа
| align=center| 22-5
| Пэт Хили
| Единогласное решение
| UFC on Fox: Johnson vs. Benavidez 2
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сакраменто, США
|
|-
| Победа
| align=center| 21-5
| Джеймс Краузе
| TKO (удар ногой в пах)
| UFC: Fight for the Troops 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:50
| Форт-Кемпбелл, США
|
|-
| Победа
| align=center| 20-5
| Джейкоб Волкманн
| Сдача (удушение сзади)
| UFC 156
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:25
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 19-5
| Мэтт Ричхауз
| Единогласное решение
| Strikeforce: Rousey vs. Kaufman
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Диего, США
|
|-
| Победа
| align=center| 18-5
| Джеймс Терри
| Раздельное решение
| Strikeforce: Barnett vs. Cormier
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сан-Хосе, США
|
|-
| Победа
| align=center| 17-5
| Джей Пи Риз
| Сдача (удушение сзади)
| Strikeforce Challengers: Britt vs. Sayers
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:25
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 16-5
| Шерон Спейн
| Сдача (треугольник руками)
| Strikeforce Challengers: Larkin vs. Rossborough
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:54
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 15-5
| Жесиас Кавалканти
| Раздельное решение
| Strikeforce: Fedor vs. Henderson
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Хофман-Эстейтс, США
|
|-
| Победа
| align=center| 15-4
| Дом О’Грейди
| Единогласное решение
| KOTC: Moral Victory
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Хайленд, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 14-4
| Тим Минс
| TKO (отказ)
| KOTC: Inferno
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Хайленд, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 14-3
| Дарон Крюйкшенк
| Сдача (гильотина)
| KOTC: Imminent Danger
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:39
| Мескалеро, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 13-3
| Рики Легере
| TKO (удары руками)
| KOTC: Arrival
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:27
| Хайленд, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 12-3
| Чарльз Беннетт
| KO (удары руками)
| KOTC: Fight 4 Hope
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:17
| Хайленд, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 11-3
| Дэвид Митчелл
| Сдача (удержание пальца)
| TPF 2: Brawl in the Hall
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:54
| Лемор, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 11-2
| Севак Магакян
| TKO (удары руками)
| Respect in the Cage 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:24
| Помона, США
|
|-
| Победа
| align=center| 10-2
| Джефф Торч
| Сдача (удары руками)
| KOTC: Jolted
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:29
| Лафлин, США
|
|-
| Победа
| align=center| 9-2
| Джон Уллоа
| Сдача (рычаг локтя)
| KOTC: Immortal
| 
| align=center| 1
| align=center| N/A
| Сан-Бернардино, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-2
| Дэн Лозон
| Сдача (удушение сзади)
| Affliction: Day of Reckoning
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:55
| Анахайм, США
|
|-
| Победа
| align=center| 8-1
| Тоби Грир
| TKO (удары руками)
| TFA 11: Pounding at the Pyramid
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:25
| Лонг-Бич, США
| Выиграл титул чемпиона TFA в лёгком весе.
|-
| Победа
| align=center| 7-1
| Рафаэль Саламао
| TKO (удары руками)
| Warriors Fighting Championship
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:10
| Мехико, Мексика
| Финал турнира WFC в лёгком весе.
|-
| Победа
| align=center| 6-1
| Исраэль Гирон
| KO (удары руками)
| Warriors Fighting Championship
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:47
| Мехико, Мексика
| <small>Полуфинал турнира WFC в лёгком весе.<s/small>
|-
| Победа
| align=center| 5-1
| Сантьяго Мансанарес
| Раздельное решение
| Warriors Fighting Championship
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:00
| Мехико, Мексика
| Четвертьфинал турнира WFC в лёгком весе.
|-
| Победа
| align=center| 4-1
| Рэймонд Айяла
| Сдача (удушение)
| Total Fighting Alliance 10
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:59
| Санта-Моник, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-1
| Эрман Террадо
| Сдача (гильотина)
| COF 11: No Mercy
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:28
| Тихуана, Мексика
|
|-
| Поражение
| align=center| 2-1
| Джош Гаскинс
| Единогласное решение
| Valor Fighting: Fight Night
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:00
| Тастин, США
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Энрике Брионес
| Сдача (гильотина)
| UCM 5: Deadly Zone
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:48
| Тихуана, Мексика
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Нил Абрамс
| KO (удары руками)
| Total Fighting Alliance 9
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:12
| Санта-Моника, США
|

Примечания

Ссылки 
 
Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств США